Glicó, poeta líric grec 
 Glicó, escultor atenenc 
 Glicó, metge roma